Арария:

 Арария — город в индийском штате Бихар.
 Арария — округ в индийском штате Бихар.